Boulevard de Verdun (Courbevoie)
 Boulevard de Verdun (Rouen)